Damernas europajolle i segling vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes 22–2 augusti 1996 i Savannah.

Medaljörer

Resultat

Daglig ställning

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 1996